Его́рьевская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Егорьевская улица — улица в городе Бронницы.
 Егорьевская улица — улица в Волгограде.
 Егорьевская улица — улица в Москве.
 Егорьевская улица — улица в городе Орехово-Зуево.
 Егорьевская улица — улица в посёлке Тарманы (Тюмень).

Источник: :Яндекс.Карты.